Корнелис ван Лелиенберг (; около 1626, Гаага — после 1676, там же) — нидерландский художник Золотого века голландской живописи.

В 1646 году был принят в Гильдию Святого Луки в Гааге. В 1656 году участвовал в создании Confreriekamer van Pictura, братства, отделившегося от гильдии Святого Луки, к которому присоединились художники всех категорий и сословий.

В 1666 году, получив официальную работу, отправился в провинцию Зеландияй, которая, по-видимому, снизила его увлечённость живописью. Работал там до 1672 года.

Мастер натюрмортов.

Автор многих картин с изображениями битой дичи и птицы, фруктов, овощей и кухонной утвари, в которых ощутимо влияние Яна Баптиста Веникса (1621—1663). Для его работ характерны очень тонкие лессировочные слои и мягкие светотеневые переходы.

Полотна художника хранятся ныне в Рейксмюсеум (Амстердам), музее замка Целле, Баварских государственных собраниях картин и др.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Cornelis Lelienbergh
 Картины Корнелиса ван Лелиенберга

Художники по алфавиту
Художники XVII века
Мастера натюрморта Нидерландов
Художники золотого века Голландии
Члены Гильдии Святого Луки (Гаага)